Луо Мејџен (; 9. јул 1885 — 4. јун 2013) Кинескиња је која би могла бити најстарија особа икад. Живела је у аутономној регији Гуангси у округу познатоме као Бама. Неки од становника тог округа су такође дуговечни. Живела је са својим сином и 63-годишњим унуком. Ако се њена старост успије потврдити она ће постати најстарија особа у историји и оборити ће рекорд францускиње Жане Калмент која је умрла 1997. cа 122 године. Луо је умрла природном смрћу 4. јуна 2013, 1 месец пре свог 128 рођендана.

Види још 
 Незванични суперстогодишњаци

Референце 

Рођени 1885.
Умрли 2013.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци